В Бенрате (одном из районов Дюссельдорфа) насчитывается 98 улиц и площадей.

А 

1. Am Buchholzer Busch (Ам Буххольцер Буш, по-русски — «У буковых кустов»). Расположена между улицами Hildener Straße (Хильденер Штрассе, по-русски — улица Хильдена) и Güstrower Straße (Гюстровер Штрассе, по-русски — улица Гюстрова). Название утверждено 30 января 1952 года. Улица названа по росшему здесь в Средние века буковому лесу. Объекты и достопримечательности: река Иттер.
 Карта на Openstreetmap.
 Фотографии на Викискладе.

 

2. Am Grünhof (Ам Грюн-хоф, по-русски — «У зелёной усадьбы»). Новый тупиковый переулок, имеющий выход на улицу Хильдена (Хильденер-штрассе, Hildenerstraße). Появился на карте Бенрата в 90-е годы XX века в период комплексной жилой застройки пустовавшего зелёного уголка, отсюда и название переулка. Протяжённость 348 м. Объекты и достопримечательности: малое предприятие «Северная древесина».
 Карта на openstreetmap.
 Фотографии на Викискладе.

3. Am Mönchgraben (Ам Мёнх-грабен, по-русски — «У монашеского рва»). Расположена между улицей Paulsmühlenstraße (Паульсмюлен-штрассе, по-русски — улица Мельницы Павла) и улицей Forststraße (Форст-штрассе, по-русски — улица Лесная. Названа 16 сентября 1971 года. «Монашеским рвом» ранее назывался небольшой ручей, протекавший на месте современной улицы. Объекты и достопримечательности: католический детсад, религиозный памятник «Каменный крест».
 Карта на openstreetmap.
 Фотографии на Викискладе.

4. Am Pritschauhof (Ам Притшау-хоф, по-русски — «У усадьбы нар»). Улица протягивается от Friedhofstraße (Фридхоф-штрассе, по-русски — «Кладбищенская улица») на северо-запад. Названа 25 июня 1964 года. Пересекает территорию бывшей здесь ранее усадьбы Притшаухоф. Название улицы указывает, что ранее на месте усадьбы располагалась воинская казарма). Длина — 79 метров. Покрытие — асфальт. Имеется освещение. Рядом с улицей (к северо-востоку от неё) находится географический (геометрический) цент Бенрата.
 Карта на openstreetmap.
 Фотографии на Викискладе.

5. Am Schönenkamp (Ам Шёнен-камп, по-русски — «У прекрасного поля»). Значительная по протяжённости улица. Простирается от улицы Deutzer Straße (Дойцер Штрассе, по-русски — улица Дойца (район Кёльна) в административном районе Хассельс (Hassels) через Бенрат до границы с городом Хильден (Hilden). До слияния Бенрата с Дюссельдорфом в 1929 году называлась улицей Эллера (Эллер-штрассе, Ellerstraße)а. Название связано с названием находившейся здесь ранее помещичьей усадьбы. Первоначально улица была короче. Первое продление состоялось 17 сентября 1964 года, а второе (до Хюльзен-штрассе, Hülsenstraße в Хильдене) — 29 августа 1980 года.
 Карта на openstreetmap.
 Фотографии на Викискладе.

6. Am Wald (Ам Вальд, по-русски — «У леса»). Протягивается от Паульсмюлен-штрассе (Paulsmühlenstraße) до улицы Лесной (Форст-штрассе, Forststraße) и даже немного дальше. Первоначально действительно рядом с ней находился Бенратский лес, но в связи со строительством параллельной улицы «У монашеского рва» и автобана «А 59» потеряла с ним связь. Названа в 1929 году, до этого называлась Лесной улицей (Вальд-штрассе, Waldstraße).
 Карта на openstreetmap.
 Фотографии на Викискладе.

7. Am Wasserturm (Ам Вассер-турм, по-русски — "У водонапорной башни"). Протягивается от "Im Diepental" (Им Дипенталь) до "Benrather Schloßufer" (Бенратер Шлоссуфер). Названа 13 ноября 1957 года. В 1902 году была построена, а в 1957 году разрушена водонапорная башня вблизи Рейна, за дворцовым парком Бенрат. Долгое время она была одним из архитектурных символов Бенрата.
 Карта на openstreetmap.
 Фотографии на Викискладе.

8. An der Dankeskirche (Ан дер Данкес-кирхе, по-русски — "У церкви Благодарения"). Расположена между улицами Weststraße (Вест-штрассе, по-русски — "Западная улица") и Calvinstraße (Кальвин-штрассе, по-русски улица Кальвина). Названа в 1930 году, в адресной книге с 1933 года. На улицу выходит часть евангелической церкви Благодарения, построенной в 1914—1915 годах по планам профессора Пютцера (Pützer) и инженера Лионела Венера (Lyonel Wehner). На улице находится охраняемая законом липовая аллея AL-D-0089.
 Карта на openstreetmap.
 Фотографии на Викискладе.

9. Ansbacher Straße (Ансбахер Штрассе, по-русски — улица Ансбаха). Расположена между улицами Marbacher Straße (Марбахер Штрассе, по-русски — улица Марбаха) и Wimpfener Straße (Вимпфенер Штрассе, по-русски — улица Вимпфена). Названа 1 декабря 1937 года. Ансбах на Рецате (Ansbach an der Rezat) — город в Средней Франконии, являлся с 1363 года столицей имперского княжества Ансбах, управлявшегося представителями дома Гогенцоллернов. В 1791—1806 годах относился к Пруссии.
 Карта на openstreetmap.
 Фотографии на Викискладе.

10. Augsburger Straße (Аугсбургер Штрассе, по-русски — улица Аугсбурга). Расположена между улицами Marbacher Straße (Марбахер Штрассе, по-русски — улица Марбаха) и Wimpfener Straße (Вимпфенер Штрассе, по-русски — улица Вимпфена). Полностью спальная улица.  Названа 16 августа 1935 года. Аугсбург, возникший в 47 году как римская крепость, в Средние века стал свободным имперским городом и столицей Швабского округа. Здесь расположен католический епархиальный центр Аугсбурга.
 Карта на openstreetmap.
 Фотографии на Викискладе.

B 

11. Balckestraße (Балькештрассе, по-русски — улица Бальке). Расположена между улицей Штайхауэра (Штайнхауэр-штрассе, Steinhauerstraße) и улицей «Мельница Пауля» (Паульсмюлен-штрассе, Paulsmühlenstraße). Названа в 1929 году после присоединения Бенрата к Дюссельдорфу. До этого времени называлась улицей Луизы (Луизен-штрассе, Luisenstraße). Улица названа в память промышленника Н. Бальке (N. Balcke), который в 1874 году вместе с Германом Флендером (Hermann Flender) основал в Бенрате трубное производство Balcke & Co. В 1899 году оно было преобразовано в акционерное общество Balcke, Tellering & Co. Позже это акционерное общество вошло в состав промышленного объединения «Рейнская Сталь» (Rheinischen Stahlwerke) Дуйсбурга. В дальнейшем производство в Бенрате было ликвидировано.
 Карта на openstreetmap.
 Фотографии на Викискладе.

12. Bamberger Straße (Бамбергер Штрассе, по-русски — улица Бамберга). Расположена между улицами Bayreuther Straße (Байройтер Штрассе, или по-русски — улица Байройта) и Süllenstraße (Зюллен-штрассе, по-русски — Зюленская улица (местный топоним). Названа 16 ноября 1934 года, до этого времени носила название Нюрнбергской улицы. Бамберг — административный центр (районный центр) в Верхней Франконии на реке Регниц. Центр католической епархии (с 1007 года) с историческим собором, освящённым в 1237 году.
 Карта на openstreetmap.
 Фотографии на Викискладе.

13. Bayreuther Straße (Байройтер Штрассе, по-русски — улица Байройта). Расположена между улицами Bamberger Straße (Бамбергер Штрассе, или по-русски — улица Бамберга и Forststraße (Форстштрассе, или по-русски — улица Лесная). Название новой улицы принято 21 августа 1931 года, а сама она была расширена 16 ноября 1934 года. Улица названа в честь города Байройта — столица Верхней Франконии (Бавария), который известен в Европе ежегодным проведением Вагнеровских музыкальных фестивалей.
 Карта на openstreetmap.
 Фотографии на Викискладе.

13. Benrather Marktplatz (Бенратер Марктплац, по-русски — Рыночная площадь Бенрата). Расположена между улицами Cäcilienstraße (Цецилиенштрассе, или по-русски — улица Кикилии и Hauptstraße (Хауптштрассе, или по-русски — Главная улица). Название площади принято в 1929 году, а до этого она носила название "Марктплац". Создана в 1892-1893 годах на территории бывшего монастырского сада сестер милосердия...  В 1909 году была изменена нумерация зданий. Дом 242 по улице Марктштрассе и дом 238 по улице Миттельштрассе стали домами 1,11 и 7 площади. Здание № 6 является памятником архитектуры и охраняется законом . 
 Карта на openstreetmap.
 Фотографии на Викискладе.

13. Benrather Rathausstraße (Бенратер Ратхаусштрассе, по-русски — Бенратская Ратушная улица). Расположена между улицами Benrodestraße (Бенродештрассе, или по-русски — улица Бенроде<ref>Рыцарской семье Бенроде принадлежал первый заком в Бенрате (1222 год) (</ref>) и Marbacher Straße (Марбахер Штрассе, или по-русски — улица Марбаха). Название улицы принято в 1929 году, а до этого она носила название "Ратхаусштрассе". Улица состоит из двух отрезков, расположенных по обе стороны Ратуши Бенрата, построенной в 1905-1907 годах.. Cпальная улица. Здание № 1 является памятником архитектуры и охраняется законом . 
 Карта на openstreetmap.
 Фотографии на Викискладе.

 Benrather Schloßallee
 Benrather Schloßufer,
 Benrodesrtaße
 Bonner Straße,
 Börchemstraße
 Brockenstraße,
 Brucknerstraße
 Büngerstraße,
 Buscherhofstraße.

C 
 Cäcilienstraße. Улица Цецилии (Цецилиен-штрассе) расположена между улицей Гёрреса (Гёррес-штрассе, Görresstraße) и улицей Бёрхем (Бёрхем-штрассе, Börchemstraße). Улица названа в честь святой мученицы Цецилии, — покровительницы одноимённой католической церкви в Бенрате, казнённой в Риме в 232 году. Святая Цецилия является также покровительницей музыкантов.

26. Calvinstraße или Кальвин-штрассе, по-русски — улица Кальвина), — одна из старых улиц Бенрата. Названа в 1929 году именем известного евангелического проповедника Жана Кальвина (1509—1564) — французского богослова, реформатора церкви, основателя кальвинизма. Наименование улицы произошло после присоединения Бенрата к Дюссельдорфу. Вдоль улицы расположены главные евангелические заведения Бенрата — церковь Благодарения, дом престарелых Иоахим-Неандер-Хаус и 2 детских садика. Достопримечательностью улицы является охраняемая законом старая липовая аллея (насаждения липы европейской (Tilia x vulgaris), посаженной в 1928 году и зарегистрированной в кадастре аллей Северного Рейна Вестфалии под номером AL-D-0089.
 Карта на openstreetmap.
 Фотографии улицы на Викискладе.
 Фотографии липовой аллеи AL-D-0089 на Викискладе.

 Capitostraße
 Chopinstraße.

D 
 Demagstraße.

E 

11. Einsiedelstraße (Айнзидельштрассе, по-русски — улица Айнзиделя). Расположена между улицей Хильдена (Хильденер Штрассе, Hildener Straße) и улицей «Мельница Пауля» (Паульсмюленштрассе, Paulsmühlenstraße). Названа в 1929 году после присоединения Бенрата к Дюссельдорфу. До этого времени называлась Восточной улицей (Остштрассе, Oststraße). Улица названа в память монастыря Айнзидельн, располагавшегося на соседней улице Хильдена до 1934 года, а монастырь назван в память другого одноимённого монастыря, откуда в Бенрат была принесена копия чудотворного изображения Божией Матери Бенратской мадонны. На улице по адресу Айнзидельштрассе, 36-46а находится памятник архитектуры, охраняемый законом.
 Карта на openstreetmap.
 Фотографии на Викискладе.

31. Erich-Müller-Straße или Эрих-Мюллер-Штрассе, по-русски — улица Эриха Мюллера), — одна из старых улиц Бенрата. Названа в 1929 году именем местного предпринимателя-химика Эриха Мюллера, после присоединения Бенрата к Дюссельдорфу. До этого называлась Дворцовой улицей (Schloßstraße). Cформирована из двух участков: ближний к Бенратскому дворцу расположен между Бенратской Замковой Аллеей и Вест-штрассе. От Вест-штрассе нужно обогнуть евангелическую церковь Благодарения и её второй участок продолжается от Вест-штрассе до Мюнхенер-штрассе, в которую упирается тупиком без соединения. Эрих Миллер (1858—1925) носил звание коммерческого советника и был одним из основателей химического предприятия, специализировавшегося на производстве натуральных дубящих и красящих веществ для обувной и кожевенной промышленности. Эрих Мюллер являлся также активистом и сотрудником местной евангелической церкви. Благодаря его пожертвованиям появилась возможность строительства современной церкви Благодарения (Dankeskirche) в Бенрате. Достопримечательностью улицы является охраняемая законом старая аллея робинии ложноакациевой, зарегистрированная в кадастре аллей Северного Рейна Вестфалии под номером AL-D-0087.
 Карта на openstreetmap.
 Фотографии улицы на Викискладе.
 Фотографии робиниевой аллеи AL-D-0087 на Викискладе.

 Erlanger Straße.

F 
 Flenderstraße
 Flotowstraße
 Forststraße
 Frankfurter Straße
 Friedhofstraße (Фридхоф-штрассе, или Кладбищенская улица). Начинается от Hauptstraße (Хаупт-штрассе, или Главной улицы) и, извиваясь, протягивается мимо католического кладбища, принадлежащего церкви святой Цецилии, до пешеходного перехода под полотном железной дороги у станции Бенрат. До 1893 года называлась Kirchhofstraße (Кирххоф-штрассе, или улица Церковного подворья). До 1909 года номера домов именовались трехзначными цифрами от 210 до 300, позже нумерация изменилась на нормальную и по улице стояли дома от 1 до 11 (без номера 6), далее 15, 17, 19, 25, 27 (последний номер относился к улице Pritschauhof), затем номера 29, 29а, 31, 33, 37, 39 и 41. В настоящее время существуют только следующие номера зданий: нечётные — 1-9, 13-27, 35, 37, 37а; чётные — 12-22. Место бывшего здания № 11 в настоящее время занимает небольшой частный гараж, а до погрома 1938 года здесь размещалась синагога Бенрата. Об этом свидетельствует вмонрированная в дорожное покрытие мемориальная доска. Фотографии улицы здесь. Улица на карте города здесь, здесь, здесь и здесь.

G 
 Gluckstraße
 Görresstraße.

H 
 Händelstraße
 Harry-Piel-Platz
 Hasselsstraße
 Hauptstraße
 Haydnstraße
 Heinrich-Schütz-Straße
 Heubesstraße (Хойбесштрассе, по-русски — «Улица имени Хойбесса»).
 Heubesstraße
 Hildener Straße

48. Hospitalstraße или Хоспиталь-штрассе, по-русски — Больничная улица), — одна из старых улиц Бенрата. Названа в 1929 году после присоединения Бенрата к Дюссельдорфу. До этого времени носила название Эрика-штрассе (Erikastraße). Названа так потому, что на этой улице в 1892 году была построена первая больница Бенрата. На плане 1909 года новое современное название относилосm только к участку между Замковой Аллеей Бенрата (Benrather Schloßallee) и улицей Бенроде (Benrodestraße). В 1975 году, после рассечения улицы скоростной дорогой (современная дорога для автомобилей «Улица Мёехенская» (Münchener Straße) её длинный северный участок (ныне на территории административного района Райсхольц (Reisholz)) был переименован в улицу Карла Хомана (Karl-Hohmann-Straße). Достопримечательностью улицы является охраняемая законом старая платановая аллея, зарегистрированная в кадастре аллей Северного Рейна Вестфалии под номером AL-D-0048.
 Карта на openstreetmap.
 Фотографии улицы на Викискладе.
 Фотографии платановой аллеи AL-D-0048 на Викискладе.

 Hoxbachstraße
 Humperdinckstraße.

I 
 Im Diepental.

J 
 Jagenbergstraße
 Johannes-Hesse-Straße.

K 
 Kaiser-Friedrich-Straße
 Kallenbachstraße
 Kappeler Straße
 Karl-Hohmann-Straße
 Kleinstraße
 Koblenzer Straße
 Kolhagenstraße.

L 
 Leitenstorfferstraße
 Ludolfstraße.

M 
 Marbacher Straße
 Marschnerstraße
 Melanchthonstraße
 Meliesallee
 Münchener Straße (Мюнхенер Штрассе или Мюнхенская улица), — одна из наиболее длинных и скоростных улиц Дюссельдорфа. Это скоростная дорога для легковых автомобилей с раздельными полосами встречного движения по образцу автобана, но с ограничением скорости до 100 км/час, а местами и меньше, со светофорными перекрёстками и фото-контролирующими радарами. В пределах Бенрата находится только самый южный участок дороги, между улицей Paul-Thomas-Straße (Пауль-Томас-Штрассе или Павла-Фомы улицы) на северо-западе и Hildener Straße (Хильденер Штрассе или Хильденской улицей) на юге. В Бенрате на Мюнхенер Штрассе имеется три развязки: на Пауль-Томас-Штрассе, Цецилиен-штрассе и Хильденер Штрассе. Имеется переездной мост на Каппелер Штрассе и пешеходно-велосипедный переход на Хоспиталь-штрассе. Между Паульсмюлен-штрассе и Хильденер Штрассе дорога представляет двухполосную эстакаду на мощных опорах, поднятую над крышами домов Бенрата и снабжённую шумозащитными бетонными ограждениями. Под эстакадой в пределах ж. д. вокзала Бенрат обустроена автомобильная парковка с участком вело-парковки и центральная автобусная станция Бенрата, на которой могут останавливаться туристские автобусы. Парковка для автомобилей имеется и под мостом дороги на пересечении с Цецилиен-штрассе. Между Фридхоф-штрассе и Цецилиен-штрассе с юго-западной стороны Мюнхенер Штрассе (вдоль неё) проложена пешеходно-велосипедная дорожка, имеющая прямой выход к площади Гарри Пиля. До 1929 года бенраткий участок современной скоростной дороги (построенный после 1987 года) назывался Talstraße (Таль-штрассе или Долинная улица). Переименование связано с памятью курфюрста Карла Теодора, — строителя нового бенратского дворца, переехавшего в 1777 году в Мюнхен в связи с получением должности курфюрста Баварского. Фотографии смотрите здесь. Видеофильм улицы смотрите здесь. Карту улицы смотрите здесь.

N 
 Neuenkampstraße
 Nördlinger Straße
 Nürnberger Straße.

P 
 Paulistraße
 Paulsmühlenstraße
 Paul-Thomas-Straße
 Pfitznerstraße
 Pigageallee.

R 
 Regerstraße
 Rheinstahlstraße
 Richard-Strauss-Platz

S 
 Schimmelpfennigstraße
 Schloßparkstraße
 Schöne Aussicht («Щёне Аусзихт», или «Прекрасный вид»). Улица протягивается между «Бенратер Шлосс-аллее» («Benrather Schloßallee») и «Бенроде-штрассе» («Benrodestraße»). Названа 1 ноября 1941 года. До этого называлась «Ам Бёненклеппер» (Am Böhnenklepper). Ранее на противоположном берегу Рейна располагался крестьянский дом, называвшийся «Zur schönen Aussicht» («К прекрасному виду»).
 Schwarzer Weg
 Silcherstraße
 Sistenichstraße
 Sophienstraße (Софиенштрассе, 2 (Дюссельдорф))
 Spohrstraße
 Steinhauerstraße
 Steinkribbenstraße
 Südallee
 Süllenstraße.

T 
 Teichstraße
 Telemannstraße
 Telleringstraße.

U 
 Urdenbacher Allee.

W 
 Weststraße
 Wilhelm-Kienzl-Straße, Wilhelm-Rüther-Straße
 Wimpfener Straße.

Примечания

Источники информации 
 Benrath Urdenbach. Denkmalgeschützte Häuser. Benrather Kulturkreis e.V., 1999.
 Düsseldorfer Kirchen, j.p. Bachem Verlag, Köln, 2009, S. 42-43.
 Rolf Purpar. Kunststadt Düsseldorf. Verlag Grupello, 2009, S. 370—380.
 Adalbert Klein. Schloss Benrath. Aloys Henn Verlag, Ratingen, 1952.
 Benrather Heimatgeschichte. Heimatgemeinschaft Groß-Benrath, 1974.
 Eduard Odendahl und Theo Fühles. Erinnerung an Benrath am Rhein. Sport in Benrath. Heft 2, Heimatgemeinschaft Groß-Benrath e. V., Mai, 1984.
 Else Rümmler. Von Straßen, Häusern und Menschen. Aufsätze zur Topographie und Geschichte des alten Düsseldorf. Hauptamt Düsseldorf, 1992.
 Gebäude in Benrath. Benrath historisch, Heft 8, Heimatgemeinschaft Groß-Benrath e. V., Oktober, 1989.
 Hatto Küffner und Edmund Spohr. Denkmäler in Düsseldorf. 1. Wegekreuze, Kapellen, Heiligenhäuschhen. Kulturamt Düsseldorf, 1985.
 Hermann Kleinfeld. Düsseldorfs Straßen und ihre Benennung. Grupello Verlag, Düsseldorf, 1996.
 Inge Lackinger. Straßennamen im Wandel der Zeiten in der Ehemaligen Landgemeinde Benrath. Heimatgemeinschaft Groß-Benrath e. V., Heft 11. Oktober, 1992.
 Irene Markowitz. Schloß Benrath. Kunstverlag, 1985.
 Karl H. Neidhöfer. Düsseldorf — Straßennamen und ihre Geschichte. Droste VErlag Düsseldorf, 1979.
 Landeshauptstadt Düsseldorf. Stadtbezirkskarte. Stadtbezirk 9. M-b 1:15 000. Düsseldorf, 2009 (по данным на 1 апреля 2009 с приложением списка улиц).
 Peter Müller, Frank Moser, Josef H. Krautstein. Zu Gottes und Sankta Caecilia höchster Ehre. Benrath historisch, Band 17, Heimatgemeinschaft Groß-Benrath e. V., Juni, 2003.
 Wolfgang D. Sauer, Peter Müller. Das Benrather Modell. Benrath historisch, Band 18, Heimatgemeinschaft Groß-Benrath e. V., September, 2004.

Списки улиц Дюссельдорфа